La Coppa d'Asia femminile 1997, nota anche come 1997 AFC Women's Asian Cup, è stata l'undicesima edizione della massima competizione asiatica di calcio femminile, organizzata con cadenza biennale dalla Asian Football Confederation (AFC). Il torneo, che nella sua fase finale ha visto confrontarsi undici nazionali, si è disputato in Cina dal 5 al 14 dicembre 1997.

Il torneo ha avuto valenza anche di qualificazione al campionato mondiale di USA 1999, al quale si qualificano direttamente le prime tre classificate.

Il torneo è stato vinto dalla  per la sesta volta consecutiva, superando in finale 2-0 la .

Stadi 
Gli incontri del torneo sono stati disputati a Guangdong.

Squadre partecipanti

Fase a gruppi

Gruppo A

Classifica

Risultati

Gruppo B

Classifica

Risultati

Gruppo C

Classifica

Risultati

Fase a eliminazione diretta

Tabellone

Semifinali

Finale terzo posto

Finale

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1997
1997
Competizioni sportive a Canton